Il doppio maschile dello Samsung Securities Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Lee Hsin-han e Peng Hsien-yin erano i detentori del titolo, ma hanno perso contro Huang Liang-Chi e Yang Tsung-hua.

Marin Draganja e Mate Pavić hanno battuto in finale Lee Hsin-han e Peng Hsien-yin 7–5, 6–2.

Teste di serie

  Marin Draganja /  Mate Pavić (Campione)
  Rameez Junaid /  Frank Moser (quarti di finale)

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)
  Lee Hsin-han /  Peng Hsien-yin (finale)

Tabellone

Note 
 

Samsung Securities Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013